Das Rothesay International Eastbourne 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 500 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 19. bis 25. Juni 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Jeļena Ostapenko im Einzel sowie die Paarung Shūko Aoyama/Ena Shibahara im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Rothesay International Eastbourne 2022 fand vom 18. bis 19. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Eastbourne